Erva-carneira é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Festuca ampla subsp. ampla
 Festuca arundinacea subsp. arundinacea
 Festuca arundinacea subsp. fenas
 Festuca arundinacea subsp. mediterranea